Criticón puede referirse a:

 El Criticón, novela de Baltasar Gracián (1651 - 1657).
 Criticón, revista académica de Literatura, heredera de la anterior Revue Hispanique.